Alessio Tacchinardi (1975 -), footballeur italien ;
 Nicola Tacchinardi (1772 - 1859), violoncelliste et ténor.